серія репортажів Саймона Островського про диверсійну війну Росії в Україні у 2014 році
 альбом групи АнЖ (2008)
 альбом групи Accept (1986)